ДВП:

 Деревноволокниста плита
 Двомісне вагінальне проникнення